Heering  bezeichnet:
 Heering (Nordenham), Ortsteil der Stadt Nordenham, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland
 Heering, Dorf im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Śledzie (Dźwierzuty), Kolonie im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Peter Heering, dänischer Likörhersteller (vor allem bekannt für Heering Cherry Liqueur)

Heering ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Heering (* 1937) deutscher Polizist
 Kurt-Jürgen Heering (1953–2013), deutscher Literaturagent und Autor
 Wilhelm Heering (1876–1916), deutscher Oberlehrer, Botaniker und Naturschützer

Siehe auch:
 Hering
 Häring
 Heeringen